Golden  puede referirse a:

Música 
 «Golden», canción de Harry Styles.
 «Golden», canción de Travie McCoy.